Merklín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Merklín (okres Karlsbad)
 Merklín (okres Plzeň-jih)